Румой (Хоккайдо)
 Округ Румой
 Повіт Румой